Cipollone ist der Familienname folgender Personen:

 Emidio Cipollone (* 1960), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Lanciano-Ortona
 Federico Cipollone (* 1994), italienischer Volleyballspieler
 Pat Cipollone (* 1966), US-amerikanischer Rechtsanwalt & Rechtsberater des Weißen Hauses (2018–2021)
 Pete Cipollone (* 1971), US-amerikanischer Ruderer
 Ulderic Cipollone (1868–1927), römisch-katholischer Priester